Ormrod est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1942), joueur anglais de cricket
 (né en 1987), joueur néo-zélandaise de football

 (1911-1992), juge d'appel britannique
 (1863-1921), homme politique américain de New York

Voir aussi

Homonymie de patronyme